Nature reviews. Genetics – рецензований науковий журнал, що випускає видавництво "Nature Publishing Group" один раз на місяць і містить в собі оглядові статті  та нові наукові відкриття з теми генетики. Коефіцієнт впливовості (імпакт-фактор) у 2013 році у Nature reviews. Genetics був 39.794 згідно з Thomson Reuters Journal Citation Reports, що робить цей журнал найцитованішим та найвпливовішим наукових журналом з теми генетики та спадковості у світі.

Примітки

Посилання 
 Nature Reviews Genetics сайт 
 Nature Reviews сайт 
 Про Nature Reviews Genetics 
 Journal Citation Reports  

Біологічні журнали
Генетична література
Журнали Nature